Toponímia:
 Crawford (Colorado)
 Crawford (Geòrgia)
 Crawford (Maine)
 Crawford (Mississipí)
 Crawford (Nebraska)
 Mount Crawford, població dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 Biografies:
 Broderick Crawford (Filadèlfia, 1911 - Rancho Mirage, 1986), actor estatunidenc 
 Jim Crawford, pilot de curses automobilístiques britànic
 Joan Crawford (San Antonio, Texas, 1904 - Nova York, 1977), actriu nord-americana
 Kevin Crawford (1967, Birmingham), músic anglès
 Michael Crawford (1942), actor i cantant anglès
 Ray Crawford (1915, Roswell, Nou Mèxic), pilot estatunidenc de curses automobilístiques
 Robert Crawford (Bangor, Down, Irlanda del Nord, 1971 o 1972), pilot de trial
 Ruth Crawford Seeger (East Liverpool, Ohio, 1901 - Chevy Chase, Maryland, 1953), compositora estatunidenca
 Victoria Crawford (1986), lluitadora professional i model nord-americana